Олешківська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Олешківська вулиця — вулиця у місті Каховка Херсонської області.
 Олешківська вулиця — вулиця у місті Львів.

Вулиці